Бострихоидные (Bostrichoidea Latreille, 1802) — надсемейство жуков из инфотряда Бострихиформные (Bostrichiformia).

Описание

Классификация 
 Семейство 
 Семейство  — В России — 76 в. Источник оценки: А. Г. Кирейчук, Р. Д. Жантиев [2004].
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство  — В России — 98 в. Источник оценки: М. Г. Волкович [1995].
 Подсемейство Ptininae Latreille, 1802 (=Ptinidae, Притворяшки) — В России — 25 в. Источник оценки: М. Г. Волкович [1995].
 Семейство 
 Семейство

Литература 
 
 Lawrence, J. F. and A. F. Newton. 1982. Evolution and classification of beetles. Annual Review of Ecology and Systematics 13: 261–290.

Ссылки 
 Bostrichoidea на сайте BioLib
 Bostrichoidea  на сайте Tree of Life — 
 Атлас жуков России: надсемейство Bostrichoidea

Разноядные жуки